Конвой №2262 – японський конвой часів Другої Світової війни, проведення якого відбувалось у липні 1943-го. 

Конвой сформували у Рабаулі – головній передовій базі в архіпелазі Бісмарку, з якої японці провадили операції на Соломонових островах та сході Нової Гвінеї. До нього увійшли транспорти Кейшо-Мару та Наруто-Мару, а ескорт складався із торпедного човна «Оторі» і мисливця за підводними човнами CH-30. 

26 липня 1943 кораблі вийшли з Рабаулу та попрямували на атол Трук (східні Каролінські острови), де знаходилась головна база японського ВМФ у регіоні. В цей період комунікації  архіпелагу Бісмарка ще не стали цілями для авіації, проте на них традиційно активно діяли підводні човни США. Втім, проходження конвою №2262 відбулось без інцидентів і 29 липня він прибув на Трук.

Можливо відзначити, що вже у наступному рейсі із Труку через Сайпан (Маріанські острови) до Японії Наруто-Мару буде потоплене підводним човном.

Примітки 

2262

2262